Гра́дский:

 Градский, Александр Борисович (1949—2021) — советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор.
 Градский прииск (Градский) — посёлок на юго-западной окраине Курчатовского района Челябинска.

См. также 

 «Градский прииск» (1995—2001) — музыкальная группа, названная по имени посёлка в Челябинске.
 Градский Холл — государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московское театрально-концертное музыкальное объединение под руководством А. Градского» (ГБУК МТКМО под руководством Градского), неофициальное название Театр Градского — театр в центре Москвы.

Примечания